Песочная церемония — свадебная традиция, насчитывающая сотни лет и означающая соединение двух жизней. Каждый из молодоженов высыпает песок из своего сосуда в общий, тем самым показывая, что его жизнь смешалась с жизнью партнера.

Возникновение традиции 
Церемония берет начало на Гавайях, на пляжах которых можно найти разноцветный песок вулканического происхождения. Сердца жениха и невесты было принято соединять на берегу океана, символично смешивая песок из чаш каждого в одной. В начале прошлого века многие американцы сочетались браком на Гавайях и перевезли эту церемонию в США. В США для нее даже был изобретен и запатентован специальный сосуд, его вариации сейчас используются в церемониях по всему миру.

Как проходит церемония 
Жених и невеста держат по небольшому сосуду с песком. Цвет выбирается, исходя из его символического значения или согласно предпочтениям молодоженов. Каждый высыпает свой песок в общий сосуд вместе или по очереди, символизируя соединение двух отдельных жизней в одну. Как невозможно разделить песчинки в большом сосуде, так жизни мужа и жены теперь переплетены навеки. Некоторые пары оставляют немного песка в индивидуальных сосудах, показывая, что они сохраняют кусочек «своей» жизни. Большой сосуд плотно закупоривается и бережно хранится.

Примечания

Источники 
 Песочная церемония на свадьбе . Wedding Blog. Отраслевое СМИ.
 Sardone S. B. Destination Weddings For Dummies. — Wiley Publishing, Inc, 2007. — С. 108. — ISBN 978-0470129951
 Roney, Carley The knot Guide to wedding vows and traditions. — Clarckson Potter/Publishers, 2013. — С. 109. — ISBN 978-0770433796
 Бюро по патентам и товарным знакам США 
 Google Patents 

Свадьба
Традиции